Името Пчеларово носят две български села:

 Пчеларово, област Добрич
 Пчеларово, област Кърджали